De Askeptosauroidea zijn een superfamilie van uitgestorven thalattosauriërs, een Trias-groep van mariene reptielen. Askeptosauroidea is een van de twee grote subgroepen van Thalattosauria, de andere is Thalattosauroidea. Zij omvat de familie Askeptosauridae en de meer basale vorm Endennasaurus.

De Askeptosauroidea onderscheiden zich door een postorbitale en postfrontale die niet vergroeid zijn; een naar achteren verlengd achterste uitsteeksel van de buitenrand van het voorhoofdsbeen; het ontbreken van tanden op het verhemelte; en een groter aantal halswervels. De snuit heeft evenwijdige zijranden en een stompe snuitpunt. De tanden zijn naar achteren gekromd. De ledematen zijn kort maar goed ontwikkeld. Pols en enkel zijn verbeend. De kootjes van hand en voet hebben functionele gewrichten en eindigen in klauwen. Dat duidt er op dat ze nog op het land konden lopen. De romp is lang en slank.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Wu et al. (2009) met de fylogenetische verwantschappen van Askeptosauroidea:

Uitgestorven reptielen